L'edizione 1942-1943 della Lega Nazionale vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Capocannoniere del torneo fu Lauro Amadò (detto Laio) del (Grasshopper Club Zürich), con 31 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
  Grasshopper Campione di Svizzera 1942-1943.
  Grasshopper vincitore della Coppa Svizzera 1942-1943.
  Nordstern Basilea retrocesso in Prima Lega 1943-1944.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
1942-1943